Вижицький () — польське прізвище.

 Миколай Вижицький — шляхтич, релігійний діяч, львівський латинський архієпископ.
 Станіслав Вижицький — шляхтич, військовик, урядник Речі Посполитої.

Польські прізвища